Александр Иванович Ияс (15 сентября 1869 — 16 декабря 1914) — русский военный востоковед, полковник.

Биография
Уроженец Великого княжества Финляндского. Образование получил в Финляндском кадетском корпусе, «за отличные успехи в науках» его имя занесено на мраморную доску корпуса. Из корпуса вышел в Лейб-гвардейский Литовский полк (1891), полковой квартирмейстер (1894), поручик (1895), командирован в распоряжение командующего войсками Закаспийской области (1898), штабс-капитан (1900), начальник консульского конвоя при Императорском Российском Генеральном консульстве в Мешхеде, начальник русской противочумной охраны в Персии (1901), капитан (1905), Императорский Российский консул в Саудж-Булаке (Персия), полковник (1913). Убит турками (по другой версии — курдами) при исполнении служебных обязанностей.

Востоковедное образование получил на Офицерских курсах восточных языков при Азиатском департаменте МИД (1895—1898), изучал арабский, персидский и турецкий языки. В период службы в Туркестане принимал участие в рекогносцировке Памира (1901). В качестве начальника русской противочумной службы в Персии (негласного военного агента) более 11 лет провел в г. Турбети-Хейдери (Персия). Донесения Ияса в штаб Туркестанского военного округа о политическом положении в Хорасане и в Западном Афганистане были, по отзывам современников, «в высокой мере содержательны, добросовестны до мелочей». Был «едва ли не единственным у нас знатоком афганского языка; ту же монополию он… приобрел и по отношению курдского языка». Слыл большим знатоком персидского языка, на котором он «не только отлично говорил, но и писал безукоризненно».

Находясь на службе в Персии сблизился с выдающимся русским востоковедом В. Ф. Минорским, проведшим продолжительное время на дипломатической службе в Персии. В мае 1912 г. назначен на должность консула в Саудж-Булаке (Персидский Курдистан) и исполнял обязанности негласного военного агента в месте, где сходились границы Персии, Турции и турецких владений в Месопотамии. С 1912 г. активно участвовал в обширной программе штаба Кавказского военного округа по изучению Персидского Азербейджана и Персидского Курдистана, а также спорной турецко-персидской пограничной полосы. В августе 1913 г. совместно с ГШ капитаном Карауловым совершил поездку по пограничным округам Западной Персии для уточнения фактической линии персидско-турецкой границы, а также для сбора сведений о курдских племенах. В ходе рекогносцировки были получены ценные политические, военно-географические и этнографические сведения, часть из которых была изложена Иясом в работе «Поездка по северному Персидскому Курдистану».

Находясь в Персии увлекался фотографией (имел совершенную по тем временам технику — камеру «Кодак» и магниевые вспышки) и составил замечательную коллекцию фотографий различных районов страны, типов населения, архитектурных памятников и пр. После гибели Ияса в Саудж-Булаке, ценный фотоархив и личный архив, оказались захвачеными турками. В январе 1915 г. во время контрнаступления Русской армии в районе Тавриза часть архива Ияса была обнаружена среди личных вещей убитого турецкого офицера и передана семье Ияса. В настоящее время уникальная фотографическая коллекция (ок. 600 негативов) хранится в фондах Финского музея фотографии (Finnish Museum of Photography) в Хельсинки. В октябре — декабре 2006 г. в Лондонском университете в Школе востоковедения и африканистики (SOAS) была организована выставка фоторабот Ияса из фондов финского архива. Фотографии Ияса — уникальная летопись Персии начала XX века. К выставке был приурочен выход в свет каталога — «Образы времен окончания „Большой игры“. Персия через русские фотообъективы, 1901—1914 гг.», подготовленный родственником Ияса британским исследователем Джоном Чаленко (John Tchalenko).

Литература 
 Послужной список младшего офицера Л.-Гв. Литовского полка капитана Ияса А. И. РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 377—627.
 В[ладимир]. М[инорский]. А. И. Ияс [Некролог]. Известия МИД, 1915, № 4.
 Басханов М. К. Генерал Лавр Корнилов. London, Skiff Press, 2000, c. 131, 136.
 Генис В. Л. Вице-консул Введенский. Служба в Персии и Бухарском ханстве (1906—1920 гг.). — Российская дипломатия в судьбах. М., изд. «Социально-политическая МЫСЛЬ», 2003, с. 347—348.
 Басханов М. К. Русские военные востоковеды до 1917 г. Биобиблиографический словарь. М., Восточная литература, 2005, с. 97.
 Siegel, Jennifer. Endgame. Britain, Russia and the Final Struggle for Central Asia. London, I. B. Tauris, 2002, p. 167.
 Tchalenko, John. Images from the Endgame. Persia through a Russian Lens 1901—1914. London, SAQI in association with Iran Heritage Foundation, 2006. 8. Shea, Dan. Our Man in Persia. The Moscow Times, 11 August 2006.
Басханов М. К. История изучения восточных языков в русской императорской армии. — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018. — ISBN 978-5-4469-1403-6.

Персоналии по алфавиту
Выпускники Финляндского кадетского корпуса
Выпускники Офицерских курсов восточных языков при Азиатском департаменте МИДа
Востоковеды России
Дипломаты Российской империи
Консулы России в Мешхеде
Консулы России в Саудж-Булаке
Родившиеся в 1869 году
Умершие в 1914 году